Пьер Эмманюэль Тирар (; 27 сентября 1827, Женева, — 4 ноября 1893, Париж) — французский политический деятель; премьер-министр Франции (председатель совета министров).

Биография 
Пьер Эммануэль Тирар учился в Женеве ювелирному делу, владел ювелирным магазином в Париже. С 1868 г. часто выступал на народных собраниях как решительный противник империи. После революции 4 сентября 1870 г. был избран мэром 2-го парижского округа; 8 февраля 1871 г. избран департаментом Сены в члены Национального собрания. 26 марта его избрали в коммуну, но вскоре в знак протеста против её направления сложил с себя полномочия, а через несколько дней вынужден был спасаться бегством в Версаль от угрожавшего ему в революционном Париже ареста.

Тирар занял в национальном собрании крайне левую позицию; произнес несколько выдающихся речей по финансовым вопросам, о свободе печати и др.; голосовал против мира, за сохранение торговых договоров и за конституцию 1875 г. С 1876 по 1887 г. был депутатом, затем перешел в сенат; как в палате депутатов, так и в сенате принадлежал к «республиканской левой» фракции. Особенно охотно выступал по финансовым и торговым вопросам, причем являлся сторонником свободной торговли; однако, заняв пост министра, уже в феврале 1880 г. говорил о вреде подчинения какой-либо доктрине — и действительно, несмотря на продолжительное занятие министерских постов, сделал для свободной торговли очень мало.

Оппортунистический характер фракции, к которой принадлежал Тирар и который был и его личной чертой, давал ему возможность работать совместно с самыми различными элементами — как со сторонниками свободной торговли, так и с противниками, и заставлял его подвигаться все более и более направо.

С 1879 г. по ноябрь 1881 г. Тирар был министром торговли в кабинетах Фрейсине и Ферри, с января по август 1882 г. — во втором кабинете Фрейсине, с августа 1882 по март 1885 г. — министром финансов в кабинетах Дюклерка, Фальера и Ферри. С 1887 по апрель 1888 г. и с февраля 1889 по март 1890 г. Тирар стоял во главе кабинета, в первый раз — как министр финансов, во второй — как министр торговли.

Кабинет Тирара вел ожесточенную борьбу с генералом Буланже; ловкими, не всегда честными маневрами заставил его бежать из Франции, чем подорвал его влияние, и провел процесс против Буланже, Рошфора и Диллона по обвинению в государственной измене. Он же не без серьёзных нарушений законности руководил выборами 1889 г., нанесшими непоправимый удар генералу Буланже.

При нём в Париже состоялась Всемирная выставка, устроенная в столетний юбилей Великой Французской революции. 14 декабря 1892 г. Тирар вступил в кабинет Рибо на пост министра финансов вместо Рувье, вышедшего в отставку вследствие разоблачений по Панамскому делу, и оставался в этой должности до отставки кабинета в апреле 1893 г.

В феврале 1893 г. состоялся последний крупный успех Тирара: его речь в палате депутатов в защиту управления сберегательных касс против нападок правых была расклеена во всех общинах Франции по постановлению, принятому громадным большинством палаты депутатов.

В 1868 г. Тирар издал брошюру «Du développement de la bijouterie et de l’orfè vrerie» («О развитии ювелирного дела и о ювелирах»). В октябре 1871 г. его секретарь Фредерик Даме (Damé) опубликовал книгу, целиком внушённую Тираром: «La résistance, les maires de Paris et le comité central du 18 au 26 mars 1871» («Сопротивление, мэры Парижа и Центральный комитет с 18 по 26 марта 1871 года»). Эта книга дает ценный материал для истории Парижской коммуны, несмотря на враждебное отношение к ней.

Примечания

Литература 
 Yvert Benoît (dir.), Premiers ministres et présidents du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815—2007), Paris, Perrin, 2007.
 

Политики XIX века
Правители Европы XIX века
Правители XIX века
Министры сельского хозяйства Франции
Министры промышленности Франции
Министры колоний Франции
Министры торговли Франции
Министры финансов Франции
Премьер-министры Франции
Бессменные сенаторы